Remengesau puede hacer referencia a:

 Thomas Remengesau, Jr. (* 1956), político paluano.
 Thomas Remengesau, Sr. (* 1931), político paluano.